David Bowie
 Bowie (Maryland)
 Bowie (Texas)

Desambiguações de topônimos